Julian Janczak – polski historyk, związany z Uniwersytetem Wrocławskim
 Julian Janczak – polski historyk, związany z Uniwersytetem Łódzkim